MGL je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Mongolijo.
 kratica za Mestno gledališče Ljubljansko
 bombomet MGL Mk-1

Glej tudi 

Kratice